Золотой кубок КОНКАКАФ 2011 — 21-й (11-й в нынешнем формате) розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, проходивший с 5 по 25 июня 2011 года в США.

Финальный матч прошёл на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине, Калифорния в присутствии 93 420 зрителей. Сборная Мексики стала победителем турнира и заработала право представлять КОНКАКАФ на Кубке конфедераций 2013 в Бразилии.

Участники 

Команды были разбиты на три группы — по четыре команды в каждой. В четвертьфинал выйдут первые две команды из каждой группы, а также 2 лучшие команды из занявших третьи места.

Стадионы 
Названия 13 стадионов, которые будут принимать матчи кубка, были оглашены 16 декабря 2010.

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших

Плей-офф

Сетка 
{{Турнир8
|18 июня - Ист-Ратерфорд||1 (2)||1 (4)
|18 июня - Ист-Ратерфорд||2||1
|19 июня - Вашингтон||0||2
|19 июня - Вашингтон||1 (5)||1 (3)
|22 июня - Хьюстон||0||2
|22 июня - Хьюстон||1||0
|25 июня - Пасадина||4||2
}}

 Четвертьфиналы 

 Полуфиналы 

 Финал 

 Чемпион 

 Бомбардиры 7 мячей:  Хавьер Эрнандес4 мяча:  Альдо де Нигрис

  Родольфо Селайя3 мяча:  Джерри Бенгтсон
  Карло Костли
  Маркос Уренья

  Пабло Баррера
  Андрес Гуардадо
  Джовани дос Сантос

  Луис Техада
  Клинт Демпси
  Демар Филлипс2 мяча:  Брюс Жовиаль
  Карлос Руис

  Дуэйн Де Розарио
  Габриэль Гомес

  Джози Алтидор
  Райан Джонсон1 мяч:  Вальтер Мартинес
  Альфредо Мехия
  Клайв Маррей
  Хосе Хавьер дель Агила
  Карлос Гальярдо
  Марко Паппа
  Рэндалл Бренес
  Жоэль Кэмпбелл

  Деннис Маршалл
  Эйнер Мора
  Альваро Саборио
  Йеньер Маркес
  Рафаэль Маркес
  Эфраин Хуарес
  Блас Перес
  Артуро Альварес

  Лестер Бланко
  Элисео Кинтанилья
  Осаэль Ромеро
  Майкл Брэдли
  Кларенс Гудсон
  Лэндон Донован
  Омар Дейли
  Лутон ШелтонАвтоголы:'''
  Кларенс Гудсон (в матче против Панамы)
  Джермейн Тейлор (в матче против США)

Примечания 

2011
2011 год в футболе
Июнь 2011 года
Международные соревнования по футболу в США